Jolanda Burgundská ( Yolande de Bourgogne; prosinec 1247 – 2. června 1280) byla hraběnka z Nevers, Auxerre, Tonnerre a Valois.

Život 
Jolanda byla nejstarší ze tří dcer Oda, hraběte z Nevers a Auxerre, prvorozeného syna Huga Burgundského a Matyldy, dcery Archambauda Bourbonského. Od června 1258 byla zasnoubena se svým vrstevníkem Janem, synem francouzského krále Ludvíka IX.. Svatba se konala v červnu 1265. Jan zemřel o pět let později při účasti na otcově křížové výpravě na úplavici. Manželství bylo bezdětné.

V březnu 1272 se Jolanda stala druhou chotí Roberta z Dampierre, pána z Bethune, nejstaršího syna flanderského hraběte. O rok později předala hrabství Tonnerre a Auxerre svým dvěma sestrám. Zemřela v červnu roku 1280 násilnou smrtí. Zdá se, že ji manžel podezříval ze smrti svého syna Karla a zavraždil ji. Byla pohřbena ve františkánském klášteře v Nevers. Její náhrobek je umístěn v místní katedrále.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Detail náhrobku

Burgundové
Hraběnky z Nevers
Hraběnky z Auxerre
Hraběnky z Tonnerre
Hraběnky z Valois
Oběti vražd ve Francii
Pohřbení v katedrále v Nevers
Narození v roce 1247
Úmrtí 2. června
Úmrtí v roce 1280
Ženy